Corrado Quaglino – anarchico e pubblicista italiano
 Massimo Quaglino – pittore e scultore italiano